Fromenteau hat mehrere Bedeutungen:

Orte in Frankreich
 Fromenteau; Ortsteil von Trouhaut, Département Côte-d’Or
 Fromenteau, Ortsteil von Louroux-Bourbonnais, Département Allier
 Fromenteau, Ortsteil von Saint-Gervais-en-Belin, Département Sarthe
 Formenteaux, Ortsteil von Arnac-Pompadour, Département Corrèze
 Le Fromenteau, Ortsteil von Saint-Georges-d’Espéranche, Département Isère

Sonstiges:
 eine Bezeichnung für die Rebsorten Grauburgunder, Gewürztraminer, Roussanne und Savagnin
 Schloss Fromenteau, der angebliche Geburtsort Agnès Sorels
Siehe auch:
 Fromental